Europamästerskapen i rodd arrangeras av FISA, och hade premiär 1893. Damtävlingarna hade premiär 1954, men ursprungligen tävlade damer och herrar på olika orter och datum. 1973 upphörde tävlingarna, innan FISA den 27 maj 2006 beslutade sig för att återuppta dem.

Upplagor

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 
Rodd
Roddtävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1893